

Wydarzenia 

 po trzynastu latach oblężenia fenickie miasto Tyr zawarło kompromisowy układ, w którym zgodziło się na płacenie trybutu Babilończykom (oblężenie zaczęło się w 586 p.n.e.)

 prawdopodobnie pierwsze igrzyska nemejskie